Појам Црвена страва се може одностити на:
 Прва црвена страва
 Друга црвена страва, познати је као Макартизам